Брена:
 Брена — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Брена — коммуна во Франции, департамент Эн.